Le réseau de bus Duobus couvre les 36 communes de Haut-Bugey Agglomération. Il est composé de cinq lignes de bus urbaines régulières, une ligne de bus interurbaine et un service de transport à la demande, ainsi que de lignes scolaires.

Le réseau

Lignes de transport urbain 

{{Ligne de transport en commun
 | ligne_nom         = 4
 | ligne_nom_complet = 
 | ligne_coul_fond   = 1E90FF
 | ligne_coul_texte  = FFFFFF 
 | accessible        = oui
 | terminus1         = Geilles
 | terminus2         = MARTIGNAT Mairie
 | date_ouverture    = 
 | date_fermeture    = 
 | longueur          = 13
 | duree             = 25
 | nb_arrets         = 30
 | materiel_roulant  = 
 | passage_semaine   = 
 | passage_journee   = oui
 | passage_soiree    = non
 | passage_nuit      = non
 | passage_fetes     = non
 | voyageurs_an      = 
 | depot_titre       = Exploitant
 | depot_nom         = Duobus
 | desserte          = 
 Villes et lieux desservis : Oyonnax, Geilles, Bellignat, Groissiat et Martignat
 Pôles et gares desservies : Gare d’Oyonnax.
 | autre             = 

 Arrêts non accessibles aux UFR : Geilles, Geilles centre, Geilles école, Grand Moulin, Diderot, Branly, Romans-Petit, La Poste, Le Molière, BELLIGANT Mairie, Zi Sud, Les Prés, Les Mericiers, Pl du Marais et Lavoir.
 Amplitudes horaires : La ligne fonctionne du lundi au vendredi de  à  et le samedi de  à  environ.
 Date de dernière mise à jour : .}}

 Transport à la demande 

 Lignes scolaires 

 Lignes occasionnelles 

 Notes relatives aux données communiquées 

 Provenance des données 
Les dates d'ouverture des lignes, le matériel roulant et l’accessibilité de la ligne et des arrêts desservis sont issus de sources diverses, comme le site officiel de Duobus. La durée du parcours et le nombre d’arrêts sont calculés à partir des guides horaires Duobus, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, soir, nuit, fêtes) et les particularités.

 Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d’arrêts ayant des dénominations différentes, qu’ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires'' sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l’heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l’heure d’arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n’affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l’heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l’heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Réseau de bus Duobus
 Keolis

Liens externes 
 

Oyonnax
Oyonnax
Keolis
Transport en commun en Auvergne-Rhône-Alpes